Schaduw, hetgeen dat ontstaat als het licht van een lichtbron geheel of gedeeltelijk wordt tegengehouden door een object
 Schaduw (J.ROM), een stripverhaal uit de reeks van J.ROM - Force of Gold uit 2014
 Schaduw (Jung), een theorie uit de jungiaanse psychoanalyse
 Schaduw (Frank Boeijen Groep), een single van Frank Boeijen Groep uit 1985
 Schaduw (Leonie Meijer), een single van Leonie Meijer uit 2011
 Schaduw (KA), een single van KA in samenwerking met S10 uit 2021
 "De Schaduw", hoofdpersoon in de boeken van Havank
 De Schaduw, een kunstwerk van Onno Poiesz in Rotterdam